Brush Creek Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brush Creek Bridge (Baxter Springs, Kansas), NRHP-ID 83000419
 Brush Creek Bridge (Coyville, Kansas), NRHP-ID 85001419